Çumra (district), een Turks district in de provincie Konya
 Çumra (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Çumra